Landsuppdelning eller upplösning, kan syfta på följande:

Lista
Afrikas delning genom kapplöpningen om Afrika
Cyperns delning följande självständigheten och i anslutning till Cypernkrisen
Dansk-norska rikets delning genom Freden i Kiel 1814
Delningen av Brabant, Flandern, Limburg och Luxemburg genom Fördraget i London (1839)
Delningen av Korea efter Japans kapitulation i andra världskriget och efter vapenstilleståndet Koreakriget
Dakotaterritoriets uppdelning i North Dakota och South Dakota 1889
Delningen av Tjeckoslovakien genom Münchenöverenskommelsen och den tyska invasionen
FN:s delningsplan för Palestina
Frankerrikets delning genom Fördraget i Verdun 843
Habsburgska rikets uppdelning och upplösning
Österrikiska kejsardömets delning genom Freden i Saint-Germain 1919
Ungerska kungarikets delning genom Trianonfördraget 1920
Indiens delning vid självständigheten 1947
Delningen av Bengalen (1905) och Delningen av Bengalen (1947)
Delningen av Punjab
Irlands delning efter Anglo-irländska avtalet 1921
Jugoslaviens upplösning och sönderfall i etapper åren 1991-2006
Kinas delning genom Kinesiska inbördeskriget
Luxemburgs delningar mellan 1659 och 1839
Mexikos delning genom Annekteringen av Texas 1848 och Freden i Guadalupe Hidalgo och Gadsdenfördraget 1853
Pakistans delning genom självständigheten för Bangladesh/Östpakistan 1971
Polens delningar
Romarrikets delning i Västromerska riket och Östromerska riket (Bysantinska riket)
Svenska rikets delning genom Freden i Fredrikshamn 1809
Sovjetunionens sönderfall och upplösning 1991
Uppdelningen av Tjeckoslovakien i Tjeckien och Slovakien den 1 januari 1993
Tyrolens delning genom Fördraget i London (1915)
Tysklands och Preussens delningar genom Versaillesfreden och Potsdamöverenskommelsen
USA:s delning före amerikanska inbördeskriget, följd av återförening efter samma krig
Vietnams delning genom Genèvekonferensen (1954)
Osmanska rikets upplösning, uppdelningen av det osmanska riket efter första världskriget